Gyurme Namgyal (desi), regent van Tibet (1747 tot 1750)
Gyurme Namgyal (Sikkim), chögyal (koning) van Sikkim (1717-1733)